Azario – frazione del comune italiano di Pettinengo
 Petro Azario – cronista italiano